Ел Мескитал има више значења:

 Ел Мескитал (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мескитал, Валдес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитал (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мескитал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мескитал (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мескитал (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мескитал (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал, Гранха Магхије (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мескитал (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мескитал (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мескитал (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мескитал (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мескитал (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескитал (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескитал, Келеле (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мескитал (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мескитал (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Мескитал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескитал (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескитал (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескитал, Сан Хуан дел Мескитал (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескитал (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мескитал (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мескитал (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мескитал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мескитал (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мескитал (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мескитал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитал (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескитал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мескитал (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мескитал (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мескитал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитал, Гонзало Кура (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитал (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мескитал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мескитал (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мескитал (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику